Марк У́мбрий Прим ():
 Марк Умбрий Прим (консул-суффект 186 года)
 Марк Умбрий Прим (консул-суффект 289 года)